Navy Seals bezeichnet:

 United States Navy SEALs, US-Marineeinheit
 Navy Seals – Die härteste Elitetruppe der Welt, US-amerikanischer Film von Lewis Teague von 1990 (Originaltitel: Navy Seals)
 S.E.A.L.S. – Die härteste Elitetruppe der U.S. Marine, US-amerikanischer Film von Shimon Dotan von 1992 (Originaltitel: The Finest Hour)